

Кровлі — місто, штат Колорадо
 Кровлі — місто, штат Луїзіана
 Кровлі — місто, штат Техас

Див. також 
 Кроулі